Дмитрий Ознобишин:
 Ознобишин, Дмитрий Иванович (1869—1956) — адъютант князя Г. М. Романовского, герцога Лейхтенбергского, генерал-майор.
 Ознобишин, Дмитрий Петрович (1804—1877) — русский поэт, переводчик, общественный деятель.